Diese Liste enthält alle Gemeinden in Lippe mit ihren Gebietsveränderungen ab 1879. Die derzeit existierenden selbstständigen Gemeinden werden farblich hervorgehoben. Die Gemeinden, die selbst nicht zu Lippe gehören, aber lippische Gemeinden aufgenommen haben, stehen ebenso wie die Ortschaften (meist Gemeinden vor 1879) mit einem Gemeindehinweis in Kursivdruck.

Die Gebiete, die nach Lippe wechselten, sind grün, diejenigen, die es verließen, rot unterlegt.

Abkürzungen 
 A = Auflösung
 A. = Anfang
 ÄK = Änderung der Kreiszugehörigkeit
 E = Eingliederung
 E. = Ende
 FB = Forstbezirk
 GA = Gebietsaustausch
 GB = Gutsbezirk
 GG = gemeindefreies Gebiet
 N = Neubildung
 NÄ = Namensänderung
 NÄK = Namensänderung des zugehörigen Kreises (Landkreises)
 TA = Ausgliederung eines Teils (Teilausgliederung)
 TE = Eingliederung eines Teils (Teileingliederung)
 grt = größtenteils
 t = teilweise

Bezeichnungen der Verwaltungseinheiten 
 Bis 1879 hieß die höchste Verwaltungseinheit unterhalb der Landesebene Amt (auch Amtsgemeinde).
 Von 1879 bis 1928 hieß sie Verwaltungsamt.
 Vom 1. April 1928 bis zum 31. März 1932 hieß sie Landratsamt.
 Die beiden Kreise Detmold und Lemgo existierten ab dem 1. April 1932.
 Am 1. Januar 1973 wurden beide Kreise zum Kreis Lippe zusammengeschlossen.

 Eine Stadt – zunächst auch der Flecken Schwalenberg –, der keinem Amt angehörte, wurde bis 1932 als amtsfreie Stadt (Schwalenberg bis 1906: amtsfreie Gemeinde) bezeichnet.
 Ab dem 1. April 1932 bis längstens zum 31. März 1934 ist die Bezeichnung Stadtkreis.

Gemeindeliste

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Unbewohnte Forstbezirke 

Bis Ende 1967 existierten zahlreiche unbewohnte Forstbezirke. Deren historische Entwicklung kann nicht in jedem Fall lückenlos angegeben werden. Es gab die folgenden gemeindefreien Forstbezirke mit den Veränderungen:

 Berlebeck (601): Der Forstbezirk Berlebeck gehörte dem Verwaltungsamt, ab 1928 dem Landratsamt und ab 1931 dem Landkreis (bis 1938 Kreis) Detmold an. Etwa gegen Ende 1967 wurde er aufgelöst. Sein Gebiet wurde in die damalige Gemeinde Berlebeck eingegliedert.
 Brake (602): Der Forstbezirk Brake gehörte dem Verwaltungsamt Brake an. Etwa um 1927 wurde er in Sternberg umbenannt. Gegen Ende 1967 wurde er aufgelöst. Sein Gebiet wurde in die damalige Gemeinde Brake eingegliedert.
 Detmold (615): Der Forstbezirk Detmold entstand durch die etwa gegen 1900 erfolgte Umbenennung des auf dem Gebiet des Verwaltungsamtes Detmold liegenden Anteils des bisherigen Forstbezirks Diestelbruch-Bexten. Etwa um 1927 wurde er in den Forstbezirk Horn eingegliedert.
 Diestelbruch-Bexten (603): Der Forstbezirk Diestelbruch-Bexten erstreckte sich über die Verwaltungsämter Brake, Detmold und Schötmar. Etwa im Jahr 1900 wurde der Forstbezirk aufgelöst und auf die beiden neuen Forstgebiete Detmold (bisher im Verwaltungsamt Detmold liegender Anteil) und Lopshorn (bisher in den Verwaltungsämtern Brake und Schötmar liegender Anteil) aufgeteilt.
 Falkenhagen (604): Der Forstbezirk Falkenhagen gehörte dem Verwaltungsamt und ab 1928 dem Landratsamt Blomberg sowie ab 1931 dem Landkreis (bis 1938 Kreis) Detmold an. Etwa gegen Ende 1967 wurde er aufgelöst. Sein Gebiet wurde in die damaligen Gemeinden Falkenhagen (Hauptteil) und Rischenau eingegliedert.
 Hiddesen (613): Der Forstbezirk Hiddesen wurde etwa 1890 aus einem Teil der damaligen Gemeinde Hiddesen neu gebildet. Er gehörte dem Verwaltungsamt, ab 1928 dem Landratsamt und ab 1931 dem Landkreis (bis 1938 Kreis) Detmold an. Etwa um 1927 wurde er um das Gebiet des ehemaligen Forstbezirks Lopshorn vergrößert. Gegen Ende 1967 wurde er aufgelöst. Sein Gebiet wurde wieder in die damalige Gemeinde Hiddesen eingegliedert.
 Horn (614): Der Forstbezirk Horn entstand etwa um 1890 durch Umbenennung des bisherigen Forstbezirkes Kohlstädt-Horn. Er gehörte dem Verwaltungsamt, ab 1928 dem Landratsamt und ab 1931 dem Landkreis (bis 1938 Kreis) Detmold an. Etwa um 1927 wurde er um das Gebiet der bisherigen Forstbezirke Detmold und Oesterholz vergrößert. Gegen Ende 1967 wurde er aufgelöst. Sein Gebiet wurde wieder in die damalige Gemeinde Horn eingegliedert.
 Kohlstädt-Horn (605): Der Forstbezirk Kohlstädt-Horn gehörte dem Verwaltungsamt Detmold an. Etwa um 1890 wurde er in Forstbezirk Horn umbenannt.
 Langenholzhausen (616): Der Forstbezirk Langenholzhausen entstand etwa um 1927. Er gehörte dem Verwaltungsamt und ab 1928 dem Landratsamt Brake sowie ab 1931 dem Landkreis (bis 1938 Kreis) Lemgo an. Am 1. Juli 1966 trat er Gebietsteile an die damaligen Gemeinden Asendorf, Bentorf, Hohenhausen, Langenholzhausen, Laßbruch, Silixen und Varenholz ab. Gegen Ende 1967 wurde er aufgelöst. Sein Restgebiet wurde in die damalige Gemeinde Langenholzhausen eingegliedert.
 Lopshorn (606): Der Forstbezirk Lopshorn erstreckte sich über die Verwaltungsämter Brake, Detmold und Schötmar. Etwa im Jahr 1900 wurde er um die in den Verwaltungsämtern Brake und Schötmar liegenden Gebiete des bisherigen Forstbezirks Diestelbruch-Bexten vergrößert. Etwa um 1927 wurde er aufgelöst. Sein Gebiet wurde in den damaligen Forstbezirk Hiddesen eingegliedert.
 Oesterholz (607): Der Forstbezirk Oesterholz gehörte dem Verwaltungsamt Detmold an. Etwa um 1927 wurde er in den Forstbezirk Horn eingegliedert.
 Schieder (608): Der Forstbezirk Schieder gehörte dem Verwaltungsamt und ab 1928 dem Landratsamt Blomberg sowie ab 1931 dem Landkreis (bis 1938 Kreis) Detmold an. Etwa gegen Ende 1967 wurde er aufgelöst. Sein Gebiet wurde in die damalige Gemeinde Schieder eingegliedert.
 Schwalenberg (609): Der Forstbezirk Schwalenberg gehörte dem Verwaltungsamt Blomberg an. Etwa um 1927 wurde er aufgelöst.
 Siekholz (610): Der Forstbezirk Siekholz gehörte dem Verwaltungsamt Blomberg an. Etwa um 1927 wurde er aufgelöst.
 Sternberg (611): Der Forstbezirk Sternberg gehörte dem Verwaltungsamt Brake an. Etwa um 1967 wurde er in Forstbezirk Brake umbenannt.
 Varenholz (612): Der Forstbezirk gehörte dem Verwaltungsamt Brake an. Etwa um 1927 wurde er voraussichtlich in die damalige Gemeinde Varenholz eingemeindet.

Besonderheit 
Die Gemeinde Haustenbeck wurde am 1. Januar 1957 aus großen Teilen der Gemeinde Oesterholz gebildet. Aber schon mit Wirkung vom 1. April 1957 wurden beide Gemeinden wieder zusammengeschlossen, diesmal unter dem Namen Oesterholz-Haustenbeck. Somit ist Haustenbeck bis jetzt die nordrhein-westfälische Gemeinde mit der kürzesten Lebensdauer von nur drei Monaten bzw. 90 Tagen.

Literatur 
 Martin Bünermann: Die Gemeinden des ersten Neugliederungsprogramms in Nordrhein-Westfalen. Deutscher Gemeindeverlag, Köln, 1970; ohne ISBN
 Martin Bünermann, Heinz Köstering: Die Gemeinden und Kreise nach der kommunalen Gebietsreform in Nordrhein-Westfalen. Deutscher Gemeindeverlag, Köln, 1975; ISBN 3-555-30092-X
 Stephanie Reekers: Die Gebietsentwicklung der Kreise und Gemeinden Westfalens 1817 - 1967. Verlag Aschendorff, Münster (Westfalen), 1977; ISBN 3-402-05875-8

Weblinks 
 Gemeindeverzeichnis 1910

Lippe
Gemeinden
Gemeinden